Arendts bezeichnet:
 Haus Arendts, denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul

Arendts ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Arendts (1815–1881), deutscher Geograph
 Franz Joseph Arendts (1935–2017), deutscher Luftfahrtingenieur
 Hermine Biedermann-Arendts (1855–1916), deutsche Tiermalerin
 Jean-Baptiste Arendts (1659–1725), katholischer Theologe
 Wilhelm Arendts (1883–1958), deutscher Generaldirektor und Kommerzienrat

Siehe auch:
 Arndts
 Arendt